Вильябуэна-де-Алава (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 8,48 км². Население — 316 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

История 
Город основан в 1661 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa
 Bodegas Arabarte de Villabuena de Álava 
 Bodega Viña Izadi de Villabuena de Álava 

Муниципалитеты Алавы
Города Алавы